Hornstein bezeichnet:

 Hornstein (Gestein), in der Mineralogie eine Gruppe von Sedimentgesteinen

Hornstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hornstein (Burgenland), Gemeinde im Burgenland

Orte:
 Hornstein (Bingen), Ortsteil der Gemeinde Bingen (Landkreis Sigmaringen), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hornstein (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hornstein (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern
 
Schlösser und Burgen:
 Weimarer Stadtschloss in Weimar
 Ruine Hornstein (Bingen) bei Bingen in Baden-Württemberg
 Ruine Hornstein (Hornstein) bei Hornstein im Burgenland
 Schloss Hornstein (Krumpendorf) bei Krumpendorf in Kärnten 
 Burgstall Hornstein (Bingen), abgegangene Burg bei Bingen in Baden-Württemberg
 Burgstall Hornstein (Deggenhausertal), abgegangene Burg bei Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Burgstall Hornstein (Egling), abgegangene Burg bei Egling in Bayern

Hornstein ist der Familienname folgender Personen:

 eines Adelsgeschlechts, siehe Hornstein (Adelsgeschlecht)
 Anna Hornstein (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Christel Hornstein (* 1954), deutsche Journalistin, Sozialwissenschaftlerin und Gleichstellungsbeauftragte der Bergischen Universität Wuppertal
 Erika von Hornstein (1913–2005) Schriftstellerin und Malerin (verheiratet Erika Bausch)
 Eugen Hornstein (1881–1963), deutscher Verwaltungsjurist, Bezirksoberamtmann und Ministerialbeamter
 Ferdinand Friedrich Hornstein (1834–1917) deutscher Lehrer, Geologe, Mineraloge, Paläontologe und Fossiliensammler
 Franz Xaver von Hornstein (1892–1980), Schweizer Geistlicher, Pastoraltheologe und Hochschullehrer
 Gabriel Hornstein (* vor 1639, † nach 1639), deutscher Zeichner, siehe Gabriel Hornstain
 Georg Hornstein (1900–1942), deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus
 Hermann von Hornstein (1843–1893), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Joseph-Xavier Hornstein (1840–1905), Erzbischof von Bukarest in Rumänien
 Karl Heinrich von Hornstein (1668–1745), Ritter des Deutschen Ordens
 Lolo von Hornstein (1861–1941), deutsche Malerin
 Marianna Franziska von Hornstein (1723–1809), letzte Fürstäbtissin des adeligen Damenstifts Säckingen am Hochrhein
 Martin Hornstein (1954–2009), österreichischer Cellist
 Martina Hornstein-Engers (* 1964), deutsche Juristin und Richterin
 Michael Hornstein (* 1962), deutscher Saxophonist, Komponist und Musikproduzent
 Otto P. Hornstein (1926–2018), deutscher Mediziner
 Robert von Hornstein (1833–1890), deutscher Komponist
 Walter Hornstein (1929–2012), deutscher Soziologe und Erziehungswissenschaftler
 Wolf Freiherr von Hornstein (1918–2004), 1953–1972 Geschäftsführer der UHER Werke München GmbH
 Wolf Freiherr von Hornstein (1918–2008), deutscher Verleger, Herausgeber und Koch

Siehe auch:
 Hornstein-Ranking